Beer (‘cerveza’ en inglés) puede referirse a las siguientes marcas o tipos de cerveza:

 Duff Beer, marca de cerveza de la serie de dibujos animados Los Simpson.
 Everest Premium Lager Beer, marca de cerveza nepalesa tipo lager fabricada por la compañía Mt. Everest Brewery.
 Gorkha Beer, marca de cerveza nepalesa fabricada por la compañía Gorkha Brewery.
 Ice beer, término empelado en mercadotecnia para denominar una cerveza del tipo pale lager que ha sido sometida a un proceso de congelación progresiva.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

Anthony Stafford Beer (1926-2002), teórico, académico y consultor británico.
August Beer (1825-1863) , físico y matemático alemán.
Eva Beer (ca. 1892-ca. 1977), botánica y profesora neerlandesa.
Gavin Rylands de Beer (1899-1972), embriólogo evolutivo británico.
Henning Beer (n. 1959), terrorista alemán, exmiembro de la Facción del Ejército Rojo (RAF).
Jan de Beer (ca. 1475-ca. 1519), pintor flamenco.
Johann Georg Beer (1803-1873), botánico y explorador austriaco.
Wilhelm Wolff Beer (1777-1850), banquero y astrónomo amateur alemán.

Además, puede referirse a:

 Beer, localidad del sureste del condado de Devon (Inglaterra).
 Beer cheese (‘queso de cerveza’), queso untable presente comúnmente en Kentucky.
 Beer for My Horses, película de comedia de 2008.
 Beer Money, Inc., equipo de lucha libre profesional.
 Beer pong, juego de beber de origen estadounidense.
 Free Beer, proyecto desarrollado por el grupo de artistas Superflex.
 Harrar Beer Botling FC, equipo de fútbol de Etiopía.
 Ley de Beer-Lambert; en óptica, relación empírica entre la absorción de luz y las propiedades del material atravesado.